Osoby:
 Alexander Vogelgsang – niemiecki polityk
 Claudia Vogelgsang – niemiecka badmintonistka
 Fritz Vogelgsang – niemiecki eseista

Zobacz też:
 Vogelgesang
 Vogelsang